

Рокі-Поїнт — переписна місцевість, штат Монтана
 Рокі-Поїнт — переписна місцевість, штат Нью-Йорк
 Рокі-Поїнт — переписна місцевість, штат Північна Кароліна
 Рокі-Поїнт — переписна місцевість в окрузі Кітсеп, штат Вашингтон